Pompeii sau Pompei se poate referi la:

Locuri
 Pompeii, oraș roman distrus în urma erupției Vezuviului în anul 79
 Pompei, oraș italian în provincia Napoli, Campania
 Pompeii, Michigan, o comunitate neîncorporată, din Fulton County, Michigan, SUA

Literatură, film și televiziune 
 Pompeii (roman), un roman din 2003 de Robert Harris
 Pompeii (miniserial), un miniserial televizat italian din 2007
 Pompeii: The Last Day, documentar BBC
 Pompeii (film din 2014), un film american de acțiune-aventură de Paul W. S. Anderson

Muzică 
 Pompeii (formație), o formație americană de indie rock
 Pompeii (album), un album din 1977 de Triumvirat
 Pompeii EP, un EP din 2007 de Beirut
 Pompeii (cântec de Bastille), un cântec din 2013 de Bastille
 "Pompeii", cântec de E.S. Posthumus
 "Pompeii", cântec de Sleater-Kinney de pe albumul All Hands on the Bad One

Altele
 Pompei: The Legend of Vesuvius, un joc video de aventură istorică din 2000 
 Alvinella pompejana, o specie de viermi
 SS Pompeji, o navă germană din cel de-Al Doilea Război Mondial
 Pompeii, o versiuen a sabiei romane vechi Gladius
 Cneus Pompeius Magnus, general și om de stat roman